Зела́ндия — название ряда географических объектов в Европе, США 

 Зеландия () — самый крупный остров в Балтийском море.
 Зеландия () — административная область Дании.
 Зеландия () — провинция Нидерландов.
 «Зеландия» () — мост в Нидерландах.
 Графство Зеландия
 Новая Зеландия () — архипелаг и государство.
 Зеландия () — предполагаемый бывший континент Земли.

Аналогичное происхождение имеют и названия городов в ряде штатов США ():

 Зиланд (Мичиган)
 Зиланд (Северная Дакота)

См. также 
 Силенд
 Зеландский диалект